Warmiak – mieszkaniec Warmii
 Warmiak – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse
 Warmiak Łukta – klub piłkarski

Zobacz też: Warmiaki